Il Montefalco Sagrantino passito è un vino DOCG la cui produzione è consentita nella provincia di Perugia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino carico, talvolta con riflessi violacei tendente al granato con l'invecchiamento.
odore: delicato caratteristico che ricorda quello delle more di rovo.
sapore: abboccato, armonico, gradevole. titolo vino 14.5%

Storia

Abbinamenti consigliati 
Cioccolato fondente 70%, dolci al cioccolato

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Perugia  (1990/91)  270,31  
Perugia  (1991/92)  274,13  
Perugia  (1992/93)  194,4  
Perugia  (1993/94)  223,76  
Perugia  (1994/95)  308,17  
Perugia  (1995/96)  251,37  
Perugia  (1996/97)  153,81

Vini DOCG della provincia di Perugia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sagrantino